

Aveiro

Фрегезии

Агеда 
 Agadão — Агадан
 Aguada de Baixo — Агуада-де-Байшу
 Aguada de Cima — Агуада-де-Сима
 Agueda — Агеда
 Barrô — Барро
 Belazaima do Chão — Белазайма-ду-Шан
 Borralha — Борралья
 Castanheira do Vouga — Каштаньейра-ду-Вога
 Espinhel — Эшпиньел
 Fermentelos — Ферментелуш
 Lamas do Vouga — Ламаш-ду-Вога
 Macieira de Alcoba — Масиейра-де-Алкоба
 Macinhata do Vouga — Масиньята-ду-Вога
 Óis da Ribeira — Ойш-да-Рибейра
 Préstimo — Прештиму
 Recardães — Рекардайнш
 Segadães — Сегадайнш
 Travassô — Травассо
 Trofa — Трофа
 Valongo do Vouga — Валонгу-ду-Вога

Албергария-а-Велья 
 Albergaria-a-Velha — Албергария-а-Велья
 Alquerubim — Алкерубин
 Angeja — Анжежа
 Branca — Бранка
 Frossos — Фроссуш
 Ribeira de Fráguas — Рибейра-де-Фрагуаш
 São João de Loure — Сан-Жуан-де-Лоре
 Valmaior — Валмайор

Анадия 
 Aguim — Агин
 Amoreira da Gândara — Аморейра-да-Гандара
 Ancas — Анкаш
 Arcos — Аркуш
 Avelãs de Caminho — Авеланш-де-Каминью
 Avelãs de Cima — Авеланш-де-Сима
 Mogofores — Могофореш
 Moita — Мойта
 Óis do Bairro — Ойш-ду-Байру
 Paredes do Bairro — Паредеш-ду-Байру
 Sangalhos — Сангальюш
 São Lourenço do Bairro — Сан-Лоренсу-ду-Байру
 Tamengos — Таменгуш
 Vila Nova de Monsarros — Вила-Нова-де-Монсарруш
 Vilarinho do Bairro — Виларинью-ду-Байру

Арока 
 Albergaria da Serra — Албергария-да-Серра
 Alvarenga — Алваренга
 Arouca — Арока
 Burgo — Бургу
 Cabreiros — Кабрейруш
 Canelas — Канелаш
 Chave — Шаве
 Covelo de Paivó — Ковелу-де-Пайво
 Escariz — Эшкариш
 Espiunca — Эшпиунка
 Fermedo — Фермеду
 Janarde — Жанарде
 Mansores — Мансореш
 Moldes — Молдеш
 Rossas — Росаш
 Santa Eulália — Санта-Эулалия
 São Miguel do Mato — Сан-Мигел-ду-Мату
 Tropeço — Тропесу
 Urrô — Урро
 Várzea — Варзеа

Авейру 
 Aradas — Арадаш
 Cacia — Касия
 Eirol — Эйрол
 Eixo — Эйшу
 Esgueira — Эжгейра
 Glória — Глория
 Nariz — Нариш
 Nossa Senhora de Fátima — Носа-Сеньора-ди-Фатима
 Oliveirinha — Оливейринья
 Requeixo — Рекейшу
 Santa Joana — Санта-Жуана
 São Bernardo — Сан-Бернарду
 São Jacinto — Сан-Жасинту
 Vera Cruz — Вера-Круш

Каштелу-ди-Пайва 
 Bairros — Байруш
 Fornos — Форнуш
 Paraíso — Параизу
 Pedorido — Педориду
 Raiva — Райва
 Real — Реал
 Santa Maria de Sardoura — Санта-Мария-де-Сардора
 São Martinho de Sardoura — Сан-Мартинью-де-Сардора
 Sobrado — Собраду

Эшпинью 
 Anta — Анта
 Espinho — Эшпинью
 Guetim — Гетин
 Paramos — Парамуш
 Silvalde — Силвалде

Эштаррежа 
 Avanca — Аванка
 Beduído — Бедуиду
 Canelas — Канелаш
 Fermelã — Фермелан
 Pardilhó — Пардильо
 Salreu — Салреу
 Veiros — Вейруш

Ильяву 
 Gafanha da Encarnação — Гафанья-да-Энкарнасан
 Gafanha da Nazaré — Гафанья-да-Назарэ
 Gafanha do Carmo — Гафанья-ду-Карму
 Ílhavo — Ильяву

Меальяда 
 Antes — Антеш
 Barcouço — Баркосу
 Casal Comba — Казал-Комба
 Luso — Лузу
 Mealhada — Меальяда
 Pampilhosa — Пампильоза
 Vacariça — Вакариса
 Ventosa do Bairro — Вентоза-ду-Байру

Муртоза 
 Bunheiro — Буньейру
 Monte — Монте
 Murtosa — Муртоза
 Torreira — Торрейра

Оливейра-де-Аземейш 
 Carregosa — Каррегоза
 Cesar — Сезар
 Fajões — Фажойнш
 Loureiro — Лорейру
 Macieira de Sarnes — Масиейра-де-Сарнеш
 Macinhata de Seixa — Масиньята-да-Сейша
 Madail — Мадаил
 Nogueira do Cravo — Ногейра-ду-Краву
 Oliveira de Azeméis — Оливейра-де-Аземейш
 Ossela — Оссела
 Palmaz — Палмаш
 Pindelo — Пинделу
 Pinheiro da Bemposta — Пиньейру-да-Бенпошта
 Santiago da Riba-Ul — Сантьягу-де-Риба-Ул
 São Martinho da Gândara — Сан-Мартинью-да-Гандара
 São Roque — Сан-Роке
 Travanca — Траванка
 Ul — Ул
 Vila de Cucujães — Вила-де-Кукужайнш

Оливейра-ду-Байру 
 Bustos — Буштуш
 Mamarrosa — Мамарроза
 Oiã — Ойан
 Oliveira do Bairro — Оливейра-ду-Байру
 Palhaça — Пальяса
 Troviscal — Тровишкал

Овар 
 Arada — Арада
 Cortegaça — Кортегаса
 Esmoriz — Эшмориш
 Maceda — Маседа
 Ovar — Овар
 São João — Сан-Жуан-де-Овар
 São Vicente de Pereira — Сан-Висенте-де-Перейра-Жузан
 Válega — Валега

Санта-Мария-да-Фейра 
 Argoncilhe — Аргонсилье
 Arrifana — Аррифана
 Caldas de São Jorge — Калдаш-де-Сан-Жорже
 Canedo — Канеду
 Escapães — Эшкапайнш
 Espargo — Эшпаргу
 Feira — Фейра
 Fiães — Фиайнш
 Fornos — Форнуш
 Gião — Гиан
 Guisande — Гизанде
 Lobão — Лобан
 Louredo — Лореду
 Lourosa — Лороза
 Milheirós de Poiares — Мильейрош-де-Пояреш
 Mosteiró — Моштейро
 Mozelos — Мозелуш
 Nogueira da Regedoura — Ногейра-да-Режедора
 Paços de Brandão — Пасуш-де-Брандан
 Pigeiros — Пижейруш
 Rio Meão — Риу-Меан
 Romariz — Ромариш
 Sanfins — Санфинш
 Sanguedo — Сангеду
 Santa Maria de Lamas — Санта-Мария-де-Ламаш
 São João de Ver — Сан-Жуан-де-Вер
 São Paio de Oleiros — Сан-Пайю-де-Олейруш
 Souto — Соту
 Travanca — Траванка
 Vale — Вале
 Vila Maior — Вила-Майор

Сан-Жуан-да-Мадейра 
 São João da Madeira — Сан-Жуан-да-Мадейра

Север-ду-Вога 
 Cedrim — Седрин
 Couto de Esteves — Коту-де-Эштевеш
 Dornelas — Дорнелаш
 Paradela — Парадела
 Pessegueiro do Vouga — Пессегейру-ду-Вога
 Rocas do Vouga — Рокаш-ду-Вога
 Sever do Vouga — Север-ду-Вога
 Silva Escura — Силва-Эшкура
 Talhadas — Тальядаш

Вагуш 
 Calvão — Калван
 Covão do Lobo — Кован-ду-Лобу
 Fonte de Angeão — Фонте-де-Анжеан
 Gafanha da Boa-Hora — Гафанья-да-Боа-Ора
 Ponte de Vagos — Понте-де-Вагуш
 Santa Catarina — Санта-Катарина
 Santo André de Vagos — Санту-Андре-де-Вагуш
 Santo António de Vagos — Санту-Антониу-де-Вагаш
 Sosa — Соза
 Vagos — Вагуш

Вале-де-Камбра 
 Arões — Аройнш
 Cepelos — Сепелуш
 Codal — Кодал
 Junqueira — Жункейра
 Macieira de Cambra — Масиейра-де-Камбра
 Roge — Роже
 São Pedro de Castelões — Сан-Педру-де-Каштелойнш
 Vila Chã — Вила-Шан
 Vila Cova de Perrinho — Вила-Кова-де-Перринью

 
Списки:Португалия